

Sigle 
 Baggage Sorting Message – messaggio IATA necessario per il corretto smistamento dei bagagli negli aeroporti
 Business Service Management

Codici 
 BSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Austin-Bergstrom International, Bergstrom (Texas), Stati Uniti
 bsm – codice ISO 639-3 della lingua busami